Miejscowości w USA:
 Burr Oak – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Burr Oak – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Burr Oak – wieś w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
Gminy w USA:
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Burr Oak (ang. Burr Oak Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle